Giuseppe Mazzuoli (c. 1536 - 1589), ou il Bastarolo, peintre maniériste italien
 Giuseppe Mazzuoli (1644-1725), sculpteur baroque italien
 Giuseppe Mazzuoli le Jeune, son fils sculpteur italien